Zschocke ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Zschocke (* 1960), deutscher Rechtswissenschaftler
 Fee Zschocke (* 1943), deutsche Journalistin und Autorin
 Joachim Zschocke (1928–2003), deutscher Schauspieler
 Karl-Heinz Zschocke, deutsche Trainer (Turnen)
 Mia Zschocke (* 1998), deutsche Handballspielerin
 Reinhart Zschocke (1929–2020), deutscher Geograph
 Stephan Zschocke (1933–2017), deutscher Neurologe
 Volkmar Zschocke (* 1969), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)

Siehe auch:
 Zschokke